Lis (Vulpes) – rodzaj ssaka drapieżnych z rodziny psowatych (Canidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Eurazji, Afryce i Ameryce Północnej.

Morfologia 
Długość ciała 33,3–90 cm, długość ogona 12,5–44 cm; masa ciała samic 0,8–7 kg, samców 0,8–14 kg.

Systematyka

Etymologia 
 Vulpes (Vulpis): , volpe lub vulpis „lis”.
 Fennecus: mauretańska nazwa fennec lub fennek dla lisa. Gatunek typowy: Fennecus arabicus  (= Canis zerda ).
 Megalotis: gr. μεγαλως megalōs „niezmiernie”, od μεγας megas, μεγαλη megalē „wielki”; -ωτις -ōtis „-uchy”, od ους ous, ωτος ōtos „ucho”. Gatunek typowy: Canis cerdo  (= Canis zerda ).
 Alopex: gr. αλωπηξ alōpēx, αλωπεκος alōpekos „lis”. Gatunek typowy: Canis lagopus .
 Cynalopex: gr. κυναλωπηξ kunalōpēx „pies-lis”, od κυων kuōn, κυνος kunos „pies”; αλωπηξ alōpēx, αλωπεκος alōpekos „lis”. Gatunek typowy: Cynalopex insectivorus  (= Canis bengalensis ).
 Leucocyon: gr. λευκος leukos „biały”; κυων kuōn, κυνος kunos „pies”. Gatunek typowy: Canis lagopus .
 Mamvulpesus: modyfikacja zaproponowana przez meksykańskiego przyrodnika Alfonso Luisa Herrerę w 1899 roku polegająca na dodaniu do nazwy rodzaju przedrostka „Mam” (od Mammalia).
 Xenalopex: gr. ξενος xenos „obcy, dziwny”; αλωπηξ alōpēx, αλωπεκος alōpekos „lis”. Gatunek typowy: †Xenalopex remenyii .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące współcześnie żyjące gatunki:
 Vulpes zerda  – fenek pustynny
 Vulpes cana  – lis afgański
 Vulpes chama  – lis przylądkowy
 Vulpes bengalensis  – lis bengalski
 Vulpes pallida  – lis blady
 Vulpes rueppellii  – lis piaskowy
 Vulpes vulpes  – lis rudy
 Vulpes corsac  – lis stepowy
 Vulpes ferrilata  – lis tybetański
 Vulpes macrotis  – lis długouchy
 Vulpes velox  – lis płowy
 Vulpes lagopus  – lis polarny

Opisano również gatunki wymarłe:
 Vulpes alopecoides  (Europa; pliocen–plejstocen).
 Vulpes beihaiensis  (Azja; pliocen).
 Vulpes galaticus  (Azja; pliocen).
 Vulpes hassani  (Afryka; pliocen).
 Vulpes kernensis  (Ameryka Północna; hemphillian).
 Vulpes khomenkoi  (Azja; pliocen).
 Vulpes mathisoni  (Afryka; pliocen).
 Vulpes palmaria  (Ameryka Północna; plejstocen).
 Vulpes pattisoni  (Afryka; plejstocen).
 Vulpes praecorsac  (Europa; pliocen).
 Vulpes praeglacialis  (Europa; plejstocen).
 Vulpes pulcher  (Afryka; plejstocen).
 Vulpes qiuzhudingi  (Azja; pliocen).
 Vulpes remenyii  (Europa; plejstocen).
 Vulpes riffautae  (Afryka; miocen).
 Vulpes rooki  (Azja; pliocen).
 Vulpes skinneri  (Afryka; plejstocen).
 Vulpes stenognathus  (Ameryka Północna; pliocen).

Przypisy 
\

Bibliografia 
 
  

Psowate